Франческо Пратали (; 17 января 1979, Понтедера) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Пратали воспитанник клуба «Эмполи», он был отдан в аренду на 3 сезона в клуб «Лодиджани», за который провёл 72 матча и забил 4 мяча. По возвращении в «Эмполи», Пратали стал твёрдым игроком основного состава клуба и помог команде выйти в серию А, в которой дебютировал в 2003 году. В сезоне 2006/07 у игрока с клубом произошёл серьёзный конфликт, вылившийся в то, что Пратали попросил продать его в любую другую команду, на что клуб ответил отрицательно. Пратали пришлось обращаться к статье 17 кодекса  ФИФА, чтобы футболист смог покинуть команду. «Эмполи» и Пратали пришли к досудебной договорённости, что тот доиграет до конца сезона и будет свободен.

27 июля 2008 года Франческо Пратали нашёл себе новый клуб: им стал «Торино», который заплатил «Эмполи» 3 млн евро за футболиста.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Лодиджани»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Сиена»